Jan Krotoski (zm. 1577) – wojewoda inowrocławski
 Jan Krotoski (zm. 1583) – kasztelan inowrocławski, starosta rogoziński
 Jan Krotoski (1895–1969) – polski lekarz